Лубянцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Лубянцы — село в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Лубянцы — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Лубянцы — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.

Украина 
 Лубянцы — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.

См. также 
 Лубенцы